Termin grif ima više značenja.

 O-aminofenol oksidaza, enzim
 Grif Italija, italijansko preduzeće